Karnizki (, ) ist der Nachname von:

Siehe auch:
 Karnicki